В этой статье перечислены матчи сборной Узбекистана по футболу с 2000 по 2009 годы.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

См. также 
 Матчи сборной Узбекистана по футболу 1992—1999
 Матчи сборной Узбекистана по футболу 2010—2019
 Футбольный матч Узбекистан — Бахрейн (2005)
 Матчи сборной Узбекистана по футболу 2020—2029

Ссылки 
 Все матчи сборной Узбекистана на Uzfootball.uz
 Кубок Азии по футболу 2000
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, АФК)
 Кубок Мердека 2001, Все матчи
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, АФК)
 Кубок Азии по футболу 2004 (отборочный турнир)
 Кубок Азии по футболу 2004
 Чемпионат мира по футболу 2006 (отборочный турнир, Азия)
 Кубок Азии по футболу 2007 (отборочный турнир)
 Кубок Азии по футболу 2007
 Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир, Азия)

Примечания 

Матчи сборной Узбекистана по футболу